Футбольная лига Англии в сезоне 1961/62 — 64-й сезон Футбольной лиги Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии впервые в своей истории стал клуб «Ипсвич Таун». Второй дивизион выиграл «Ливерпуль». Третий дивизион выиграл «Портсмут», Четвёртый дивизион — «Миллуолл».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион 

 Каждая команда сыграла 44 матча вместо обычных 46, потому что «Аккрингтон Стэнли» снялся с чемпионата 11 марта 1962 года после 33 туров. Их результаты (33 игры, 5 побед, 8 ничьих, 10 поражений, 19 мячей забито, 60 мячей пропущено) были аннулированы.

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1961/62 на RSSSF.com 

1961
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1961 году
Спорт в Великобритании в 1962 году